Antiwildplasinstallaties (Engels: Anti urination devices (AUDs)) zijn een vorm van defensieve architectuur in Norwich en omgeving, in de 19e eeuw speciaal ontworpen om schade aan gebouwen door wildplassen tegen te gaan.

Achtergrond 
De overvolle en smalle straten van het stadscentrum in Norwich en een gebrek aan openbare toiletten leidden er toe dat mannen tegen de zijkant van de gebouwen urineerden. De installatie van nieuwe openbare urinoirs om het probleem aan te pakken werd vertraagd door geschillen over waar ze moesten worden geplaatst. Antiwildplasinstallaties werd gebouwd op plaatsen die bijzondere problemen ondervonden door het wildplassen en waren bedoeld om mannen te ontmoedigen om op die plek te plassen.

Opbouw 
De meeste constructies werden schuin gebouwd met steen, vuursteen of beton en waren zodanig gevormd dat iedereen die tegen de muur probeerde te plassen ver van de muur zou moeten staan waardoor ze werden ontmoedigend om dit te doen. De helling was zo gemaakt dat als iemand er nog steeds tegen zou proberen te urineren, de urinestroom op zijn voeten en benen zou terecht komen. Sommige constructies bestonden uit puntige metalen staven die aan een hoek werden geplaatst en reikten tot de hoogte van de lies met de bedoeling om mannen ervan te weerhouden in de betreffende hoek hun geslachtsdelen te ontbloten.

Overblijfsels 
Vanaf de jaren 1890 kwamen er meer openbare toiletten en verminderden de problemen veroorzaakt door wildplassers waardoor geen antiplasinstallaties meer werden geïnstalleerd. De meeste metalen exemplaren werden verwijderd tijdens de Tweede Wereldoorlog en vele anderen werden gesloopt in de daaropvolgende jaren zodat er nog ongeveer dertig op hun plaats in het centrum van Norwich staan samen met nog een klein aantal in andere delen van East Anglia.

Norwich
Stedenbouwkunde